Ана́ньєв — російське прізвище, походить від імені Ананій.

 Ананьєв Анатолій Андрійович (1925) — російський письменник, Герой Соціалістичної Праці (1984).
 Ананьєв Андрій Олександрович — російський літературознавець.
 Ананьєв Борис Герасимович (1907, Владикавказ — 1972, Ленінград) — російський психолог, дійсний член АПН СРСР (1968).
 Ананьєв Валерій (1993) — письменник, ветеран, блогер, мандрівник.
 Ананьєв Віктор Григорович (1914, Катеринослав — 1980, Дніпропетровськ) — український лікар, доктор медичних наук (1970).
 Ананьєв Володимир Іванович (1929—1996) — народний депутат України першого скликання.
 Ананьєв Іван Федорович (1910–1944) — Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Ананьєв Микола Петрович (1898–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Ананьєв Олександр Миколайович (1912) — український актор, народний артист УРСР (1978).
 Ананьєв Павло Архипович (1917—1999) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.

Див. також 
 Ананьїв

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево 

Російські прізвища